Toftaåns kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Toftaåns dämningsområde (Bringetofta socken, Småland, 637251-143120), dämningsområde sjö i Nässjö kommun,  (5,02 ha)
Toftaåns dämningsområde (Bringetofta socken, Småland, 637327-143104), dämningsområde sjö i Nässjö kommun,  (10,8 ha)
Toftaåns dämningsområde (Sävsjö socken, Småland), dämningsområde sjö i Sävsjö kommun,  (5,05 ha)

Se även
Toftaån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn